Il doppio maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Geoff Masters e John Newcombe 7-6 5-7 6-3 3-6 6-3.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (Campioni)

  Charlie Pasarell /  Roscoe Tanner (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1976